Municipio de St. Thomas puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de St. Thomas (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Pembina.
 Municipio de St. Thomas (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Franklin.